Мосор може бити:

 Мосор (планински врх), планински врх на Сувој Планини висок 985 метара, Србија
 Мосор (планина), планина у Далмацији, Хрватска
 Мосор (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ